Live aus Berlin bezeichnet

ein Album von Peter Fox & Cold Steel, siehe Live aus Berlin (Peter-Fox-Album)
ein Album von Rammstein, siehe Live aus Berlin (Rammstein-Album)
ein Album von Rosenstolz, siehe Live aus Berlin (Rosenstolz-Album)